Pétuns
Tabac